K0 (K-Null) steht für:

 eine Spektralklasse von Sternen, z. B. Alamak, Deneb Kaitos, Schedir, 54 Piscium, ...
 die in der Mathematik betrachtete K0-Gruppe
 das neutrale Kaon K0, ein Elementarteilchen
 das erste Modell des Honda CB 450, ein Motorrad

Siehe auch:
 KO (K-Oh)

K0